

Байкадам — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Байкадам — село, Шалкарський район, Актюбинська область